Bleiche steht für:
 Rasenbleiche, ein altes Verfahren zur Aufhellung von Textilien
 Bleiche (Burg), ehemalige Textilmanufaktur in Burg (Spreewald)

Bleiche ist der Name folgender Ortsteile:
 Bleiche (Altach), Vorarlberg, Österreich
 Bleiche (Götzis), Vorarlberg, Österreich
 Bleiche (Memmingen), Bayern
 Bleiche (Mössingen), Einzelhof im Stadtteil Talheim von Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Bleiche (Niedere Börde), Sachsen-Anhalt
 Bleiche (Nuthe-Urstromtal), Wohnplatz der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Bleiche (Rothenburg/O.L.), Sachsen
 Bleiche (Spaichingen), Wohnplatz der Stadt Spaichingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Bleiche (Stockach), Baden-Württemberg
 Bleiche (Wald ZH), Weberei und Quartier, Kanton Zürich, Schweiz
 Bleiche (Tuttlingen), Hof der Stadt Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

Bleiche ist der Name folgender auch Bleichbach oder Bleichebach genannten Fließgewässer:
 Bleiche (Bleichbach), rechter Zufluss in den Oberlauf Goldbach des Bleichbachs an der Gemeindegrenze von Herbolzheim zu Kenzingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg, Deutschland, der in die Elz (Rhein) mündet
 Bleiche (Bode), auch Bleich(e)bach, Zufluss der Bode in Bleicherode, Landkreis Nordhausen, Thüringen, Deutschland
 Bleiche (Radau), Zufluss der Radau in Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen, Deutschland

Siehe auch:

 Blaich
 Bleich
 Bleichbach
 Pleichach
 Bleichen (Begriffsklärung)
 Bleichenviertel in Mainz
 Die Bleichen bei Haarlem
 Stadtbad Auf der Bleiche in Wuppertal
 Stiftbleiche in Kempten
 Korallenbleiche
 Wachsbleiche